Limni Plastira (griech. Λίμνη Πλαστήρα) steht für:

 Limni Plastira (Gemeinde), eine Gemeinde in Griechenland
 techniti limni Plastira, einen Stausee in Griechenland, siehe Plastiras-Stausee